Sierow – miasto we wschodniej części Rosji, w obwodzie swierdłowskim

Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Sierow – rosyjski kompozytor
 Aleksandr Sierow – rosyjski piosenkarz
 Aleksandr Sierow – rosyjski kolarz torowy i szosowy
 Anatolij Sierow – radziecki lotnik
 Iwan Sierow – radziecki wojskowy i funkcjonariusz służb specjalnych
 Oleg Sierow – radziecki skoczek narciarski
 Walentin Sierow – rosyjski malarz
 Władimir Sierow – radziecki malarz